Ashes & Fire — тринадцатый студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 11 октября 2011 года на его собственном лейбле PAX AM и на Capitol Records. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, Rolling Stone, PopMatters и других.

Об альбоме 
Ashes & Fire записывался в калифорнийской студии Sunset Sound Studios (Голливуд, США).
16 октября 2011 года альбом поднялся в британском хит-параде UK Albums Chart на позицию № 9, став лучшим достижением для певца в Великобритании. В США он дебютировал на № 7, став для Адамса его вторым альбомом в десятке лучших top-10 после Easy Tiger.
Выходу альбома предшествовал релиз сингла «Lucky Now», первый для Адамса на лейбле Capitol Records.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке